Dirichletov teorem je jedan od najvažnijih rezultata u teoriji brojeva, a izniče u njenoj disciplini pod nazivom diofantske aproksimacije, nazvane po starogrčkom matematičaru Diofantu.

Iskaz teorema glasi ovako.

Ako su  realni brojevi i , tada postoje cijeli brojevi  takvi da vrijedi  te .

Oznaka  predstavlja udaljenost od  do njemu najbližeg cijelog broja. Dakle, općenito vrijedi  gdje je  razlomljeni dio od .

Ovaj je teorem prvi dokazao njemački matematičar Dirichlet još 1842. godine.

Motivacija 
Jedno od glavnih pitanja diofantskih aproksimacija je naći racionalan broj  koji dobro aproksimira zadani iracionalni broj .

Osnovni postupak koji bismo mogli učiniti je da lociramo između koja dva prirodna broja se nalazi iracionalan broj . Jasno je da su ta dva tražena prirodna broja  pa se  očito nalazi u segmentu . 

No, ovo je prilično gruba aproksimacija. Za bolju, dijelit ćemo segment  na sve više dijelova, tj. podintervala. Recimo da smo  podijelili na točno  jednakih dijelova. 

Pitamo se koji je od racionalnih brojeva  najbliži broju . Neka je to . 

Očigledno je onda  jer je svaki podsegment duljine  pa  mora biti udaljen od rubne točke podsegmenta u kojem pripada za manje od polovice njegove duljine. Valja uočiti da treba biti stroga nejednakost jer  ne može biti udaljen od  za točno pola duljine posegmenta, odnosno , jer je  iracionalan.

Vidimo da ovime birajući broj  generiramo točno jedan  tako da je .

No, ovo nije naročito dobra aproksimacija. Na primjer, ako želimo da bude  trebamo za nazivnik uzeti čak  da bi ova aproksimacija uspjela.

Dirichletov će nam teorem dati puno bolje aproksimacije, 
, ali za manje parova . Naime, želimo li da bude , Dirchletov teorem kaže da će postojati barem jedan broj  za koji će ta aproksimacija uspjeti i to za nazivnike  manje ili jednake 

Dokazat ćemo Dirichletov teorem u ekvivalentnom (skaliranom) obliku,
dakle

Pomoćna lema 
Neka imamo dva realna broja  Tada je s brojevnog pravca očito da vrijedi  

Dakle, vidimo da na udaljenosti  od  postoji prirodni broj, i to s obje strane broja

Primjer i dokaz 
Uzmimo . 

Dakle, želimo dokazati da među brojevima u skupu  postoji barem jedan koji je udaljen od nekog cijelog broja za manje od .

Jasno je da je dovoljno promatrati razlomljene (decimalne) dijelove brojeva u skupu 

U tu svrhu, promotrimo skup 

Kako su svi članovi skupa  u segmentu , podijelimo taj segment na 100 podintervala. 
Dobivamo 

Prema Dirichletovom principu je očito da barem dva broja (ili više)  iz  pripadaju istom podintervalu. 

Prema tome, postoje barem dva  takvi da je  
.

Prema pomoćnoj lemi slijedi da na udaljenosti  od broja  postoji . 

Kako je  stavimo . (Postojanje brojeva  očito dokazuje postojanje broja )

Ovime smo dokazali da postoje  takvi da je  

Zbog toga što je  slijedi . Zato vrijedi  

Evidentno je da, uz to, mora biti 

Slično, ako je pak  očito je  pa teorem vrijedi i u tom slučaju.

Jasno je da je nejednakost  ekvivalentna s  čime smo pokazali Dirichletov teorem u aproksimacijskom obliku sličnom uvodnom primjeru.

Analogno se pokazuje za bilo koji  a onda očito i za .

Zanimljivosti 
Dirichlet je u svome dokazu ovog teorema, po prvi puta koristio elementarnu i jednu od najvažnijih metoda u kombinatorici, poznatu pod nazivom Dirichletov princip (u nas još poznatu kao princip kutija ili pak u stranoj literaturi kao “princip pretinaca” i “princip golubinjaka”),
koja upravo zato nosi njegovo ime.

Izvori

Matematika